Harbin může znamenat:

 Charbin, město v Číně

výrobce letadel
 Harbin H-5, proudový bombardér, viz Iljušin Il-28
 Harbin Z-5, víceúčelový vrtulník, licence sovětského Mil Mi-4
 Harbin Z-6, víceúčelový vrtulník